Пуерта Гранде има више значења:

 Пуерта Гранде, Габријел Зермењо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерта Гранде, Пуерта де лос Фреснос (Истапан де ла Сал), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуерта Гранде, Ел Пантано (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерта Гранде (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику